Déclinaison espagnole de

Patronyme 

  (1922-2001), évêque catholique ;
  (1847-1885), président de la République dominicaine en 1878 et 1879.

Prénom espagnol